Рожник може бити
 Рожник, стари словеначки назив за месец јун
 Рожник (Љубљана), општина града Љубљане, Република Словенија
 Рожник (Гросупље), насељенио место у општини Гросупље, Република Словенија